Баньян ( ←  [banyān] ←  [vāṇiyo] «торговец») — домашняя просторная одежда мужчин и женщин в европейской моде на рубеже XVII—XVIII веков. Баньян появился в подражание японским кимоно, привезённым в Европу Голландской Ост-Индской компанией в середине XVII века. В наши дни баньян носят в англоязычных регионах Индии и в других странах Индийского субконтинента.

Первые баньяны появились в гардеробе голландской знати, благодаря установленным с 1609 года торговым отношениям с Японией. Свободный, Т-образный или кимоно-подобный баньян из хлопка, льна или шёлка носился как халат или как неофициальная домашняя одежда поверх рубашки и бриджей. Крой его был en chemise с цельнокроеными рукавами (не такими длинными как у кимоно). Часто баньян дополнялся тюрбаном или шапероном, надеваемым вместо официально принятого в тот период парика. Другой вид баньяна кроился по типу приталенного пальто с узкими рукавами, застёгивался на пуговицы и петлицы.

Женщины XVIII века надевали баньян по утрам поверх сорочки перед утренним туалетом или вечером перед сном.

Во влажном климате колониальной Виргинии джентльмены надевали лёгкие баньяны как неофициальную одежду для прогулок. Баньяны пользовались популярностью при написании портретов заказчиков философского или интеллектуального склада. Бенджамин Раш писал:

Свободная одежда способствует лёгкой и энергичной тренировке ума. Это замечание столь очевидно и столь общеизвестно, отчего мы часто встречаем портреты образованных мужчин в баньянах, сидящих в своих библиотеках.

Галерея

См. также 
 Европейская мода XVIII века
 
 Талар

Примечания 

Мужской костюм XVIII века
Мужской костюм XVII века
Женский костюм XVII века
Женский костюм XVIII века
Плечевые изделия